Gärde – ursprungligen hägnad, men användes senare vanligen för att beteckna en sammanhängande, till ett skifte hörande åkerjord.

Geografi 
 Gärde, Krokoms kommun – en by i Krokoms kommun
 Gärde, Lunne, Hälle och Bodal – en tidigare småort i Östersunds kommun
 Gärde, Sundsvall – en stadsdel i Sundsvall
 Gärde, Östersunds kommun – en by i Östersunds kommun
 Gärdesjön – sjö vid byn Gärde i Krokoms kommun
 Arvesgärde – gata och bostadsområde i Göteborg
 Bo gärde – stadsdel i Lidingö
 Grimsta Gärde – ett frisksportfält i Grimsta
 Kåbo gärde – ett gärde under Uppsala slott
 Nordanby gärde – stadsdel i Västerås
 Nytorps gärde – gräsfält som till största delen i stadsdelen Kärrtorp i Stockholms kommun
 Rosta gärde – friluftsområde i västra Örebro
 Tuna gärde – stadsdel i Hallstahammar
 Årsta gärde – en grässlätt och en landskapspark i Östberga i Söderort inom Stockholms kommun, se Årstafältet

Personer 
 Alfred Gärde (1974–1940), fastighetsdirektör i Göteborg.
 Bernhard Gärde (1877–1970), svensk överstelöjtnant, byråchef och landshövding.
 Ingrid Gärde Widemar (1912–2009), politiker (folkpartist) och advokat.
 Johan Gärde (född 1961), fil.dr. i religionssociologi.
 Natanael Gärde (1880–1968), jurist, politiker (folkpartist), statsråd.
 Saga Gärde (född 1979), svensk skådespelare.

Se även 
 Gärdet (olika betydelser)